Frederico de Freitas (Lisboa, 1902 - 1980), compositor i director d'orquestra portuguès 
 Francisco de Freitas Gazul (Lisboa, 1842 - 1925), compositor portuguès del Romanticisme 
 Iole de Freitas (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1945), escultora brasilera, gravadora de marbre i artista d'instal·lació 
 José Martins Freitas (Golães, Fafe, 1951), ciclista portuguès professional entre 1971 i 1979
 Luís de Freitas Branco (Lisboa, 1890 - 1955), compositor portuguès